Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1976. Tekmovanja so potekala v triindvajsetih disciplinah za moške  in štirinajstih za ženske med 23. in 31. julijem 1976 v Montrealu, udeležilo se jih je 1006 atletov iz 80-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1976
Športi Poletnih olimpijskih iger 1976